Всего в департамент Шаранта входит 35 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Шаранта
 Департамент Шаранта

 
Списки кантонов Франции по департаментам